Claude Vaillancourt peut désigner :
 Claude Vaillancourt (1944-), avocat et juge québécois ;
 Claude Vaillancourt, écrivain québécois.